УАЗ:

Железнодорожная станция 
 УАЗ — железнодорожная станция Свердловской железной дороги на линии Каменск-Уральский (СвЖД) — Чурилово (ЮУЖД). Расположена в городе Каменск-Уральский Свердловской области, вблизи от Уральского алюминиевого завода. Код ЕСР 795401.

Техника 
 УАЗ — марка автомобилей, выпускаемых Ульяновским автомобильным заводом.
 «УАЗ» — советская и российская военная звуковещательная станция.

Аббревиатура 
 Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 Уральский алюминиевый завод (УАЗ)

См. также 
 
 Валь-д’Уаз
 УУАЗ